Гомес-Фариас () — мексиканский топоним в честь президента Валентина Гомеса Фариаса.

 Гомес-Фариас — муниципалитет в штате Тамаулипас;
 Гомес-Фариас — посёлок в вышеназванном муниципалитете.
 Гомес-Фариас — муниципалитет в штате Халиско;
 Гомес-Фариас — муниципалитет в штате Чиуауа;
 Валентин-Гомес-Фариас — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.

См. также 
 Гомес Фариас